Жажда — первый советский миньон рок-группы «Аквариум», выпущенный фирмой «Мелодия» в виде грампластинки. В диск-миньон вошли четыре песни из альбомов «День Серебра» и «Дети Декабря» (записи из студии Андрея Тропилло). Есть отличия от альбомных версий этих песен: «Колыбельная» представлена целиком от начала до конца, тогда как в альбоме она мягко выплывает из предыдущей песни, песня «Танцы на грани весны» представлена без кукования кукушки в начале и конце песни, а песня «Пока не начался джаз» начинается с инструментала перед текстом.

Участники записи 
 БГ — голос, гитары
 В. Гаккель — виолончель
 А. Куссуль — скрипка
 А. Титов — бас
 П. Трощенков — ударные
 С. Курёхин — korg
 А. Романов — флейта

Список композиций

Сторона 1 
 Жажда (3:50)
 Колыбельная (3:07)

Сторона 2 
 Танцы на грани весны (4:35)
 Пока не начался джаз (2:25)

Музыка и слова Бориса Гребенщикова.
Звукорежиссёр А. Тропилло
Редактор А. Устин
Художник А. Флоренский

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1987 года
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»